Saint-Médard (avec un trait d'union) est un toponyme inspiré d'un saint chrétien, qui peut se référer à :

Saint-Médard, section de la commune belge d'Herbeumont située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Saint-Médard, municipalité canadienne du Québec

Saint-Médard, commune de la Charente
 Saint-Médard, ancienne commune de la Charente, aujourd'hui intégrée à Auge-Saint-Médard
 Saint-Médard, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Médard, ancienne commune de la Creuse, aujourd’hui intégrée à Saint-Médard-la-Rochette
 Saint-Médard, commune de la Haute-Garonne
 Saint-Médard, commune du Gers
 Saint-Médard, commune de l'Indre
 Saint-Médard, commune du Lot
 Saint-Médard, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Montpezat
 Saint-Médard, commune de la Moselle
 Saint-Médard, commune des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Médard, commune des Deux-Sèvres

Et aussi :
Saint-Médard-d'Aunis, commune de la Charente-Maritime
Saint-Médard-de-Beausse, ancienne commune des Landes, rattachée à Mont-de-Marsan
Saint-Médard-de-Guizières, commune de la Gironde
Saint-Médard-de-Mussidan, commune de la Dordogne
Saint-Médard-de-Presque, commune du Lot
Saint-Médard des Prés, ancienne commune de Vendée
Saint-Médard-d'Excideuil, commune de la Dordogne
Saint-Médard-d'Eyrans, commune de la Gironde
Saint-Médard-en-Forez, commune de la Loire
Saint-Médard-en-Jalles, commune de la Gironde
Saint-Médard-la-Rochette, commune de la Creuse
Saint-Médard-Nicourby, commune du Lot
Saint-Médard-sur-Ille, commune d'Ille-et-Vilaine

Voir aussi 
 Faubourg Saint-Médard quartier de Paris
 
 , cacographie de , attestée dès la fin du  ; elle-même variante du nom hagiotoponymique de Saint-Médard.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France